Vincenzo De Cesare – noto come Vincenzo da Via Anfossi, Enz Benz o Aken, rapper italiano
 Carlo De Cesare – politico italiano
 Michelangelo De Cesare – politico italiano
 Raffaele de Cesare – storico, giornalista e politico italiano
 Ciro De Cesare – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Emily De Cesare –  giornalista e conduttrice televisiva italiana
 Mario De Cesare – prefetto italiano
 Nicola De Cesare – funzionario italiano